BÖW steht als Abkürzung für:
 Beschränkt-öffentlicher Weg
 Bundesverband ökologisch arbeitender Weingüter, siehe Ecovin

BOW